Ханка Палдум () е босненска фолк и народна певица.

Родена е в градчето Чайниче, СР Босна и Херцеговина, Югославия на 28 април 1956 г. Когато е на 7-годишна възраст, семейството ѝ се мести в Сараево.

Съоснователка е на звукозаписната компания Sarajevo Disk.

Дискография

Студийни албуми

Сингли

Бележки 

Музикални продуценти от Босна и Херцеговина
Фолк певци от Босна и Херцеговина
Народни певци
Бошняци